Sati, terme pali du bouddhisme qui signifie « attention » (voir aussi pleine conscience).
 Sati est une déesse égyptienne également appelée Satis.
 Dans le Mahâbhârata, Satī est le nom de la Shakti de Shiva, et par extension le nom d'une coutume hindoue qui conduit la veuve à s'immoler.
 Sati est un personnage de Shaman King.
 Sati est un instrument de musique.
Cafés Sati, acronyme de Société Alsacienne de Torréfaction et d'Importation, une entreprise française créée en 1926 à Strasbourg et produisant du café.
Sati, une commune rurale au Burkina Faso.

Notes et références 

Homonymie